Wybawiciel – powieść Jo Nesbø z cyklu, którego głównym bohaterem jest Harry Hole
 Wybawiciel – duński film z 2014